José Torres (ur. 1889) − chilijski kolarz 
 José Torres (1936–2009) – portorykański bokser, srebrny medalista IO 
 José Augusto Torres (ur. 1938) − portugalski piłkarz, i trener piłkarski
 José Joaquin Torres Cadena (ur. 1952) − kolumbijski sędzia piłkarski
 José Torres (ur. 1958) − kubański muzyk mieszkający w Polsce
 José Torres (ur. 1903) − meksykański lekkoatleta.